Аргая́ш — топоним в Челябинской области. Происходит от башк. яр (берег) + кояш (солнце) — «солнечный берег».
 Аргаяш — село, центр Аргаяшского района
 Аргаяш — железнодорожная станция ЮУЖД на линии Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург
 Аргаяш — озеро в Аргаяшском районе
 Аргаяш — озеро в Миасском городском округе

См. также 
 Аргаяша

Примечания